Acquavivesi – abitanti di Acquaviva (Cagli)
Acquavivesi – abitanti di Acquaviva (San Marino)
Acquavivesi – abitanti di Acquaviva Collecroce
Acquavivesi – abitanti di Acquaviva Platani
Acquavivesi – abitanti di Acquaviva delle Fonti